Exciter ():

 Exciter (группа) — канадская группа, играющая в стиле спид-метал.
 Exciter (альбом) — название альбома группы Depeche Mode (2001).
 Exciter — название песни из альбома 1978 года Stained Class группы Judas Priest.